Ульянино — название населённых пунктов в России:
 Ульянино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Ульянино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Ульянино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Ульянино — село в Раменском районе Московской области.
 Ульянино — село Хвалынского района Саратовской области.
 Ульянино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Ульянино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Ульянино — деревня в Нелидовском районе Тверской области.